Reuterweg steht für
 Reuterweg (Frankfurt am Main), Straße
 Reuterweg (Visbek), einen Wanderweg auf der Trasse einer Altstraße
 Reuterweg (Schiff)